Brentjes ist der Familienname von:

Bart Brentjens (* 1968), niederländischer Radsportler
Burchard Brentjes (1929–2012), deutscher vorderasiatischer Archäologe
Sonja Brentjes (* 1951), deutsche Mathematikhistorikerin, Tochter von Burchard Brentjes